Ogonów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Ogonów, un village de la voïvodie de Lublin
 Ogonów, un village de la voïvodie d'Opole